Tequila je lahko:

 Tequila - močna alkoholna pijača
 Tequila, Jalisco - občina v pokrajini Jalisco v Mehiki
 Tequila, Veracruz - občina v istoimenski pokrajini v Mehiki 
 Tequila (pesem) - Glasbeni hit skupine The Champs